Никола Ћирковић (Прибој, 4. децембра 1991) српски је фудбалер који тренутно наступа за Младост из Лучана. Важи за универзалног играча, способног да одигра на већем броју позиција на терену, а најчешће наступа на месту десног спољног.

У периоду од 2016. до 2017, под вођством Славољуба Муслина, Ћирковић био је позиван у Репрезентацију Србије, формирану претежно од играча из Суперлиге Србије. За тај састав одиграо наступио је два пута, на пријатељским утакмицама против Катара и Сједињених Америчких Држава.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 Никола Ћирковић на сајту Репрезентација

Рођени 1991.
Прибојци
Српски фудбалери
Десни бекови у фудбалу
Везни играчи у фудбалу
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Минска
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалски универзалци
Српски фудбалски репрезентативци